Tatanka, szarlotka – koktajl alkoholowy, którego głównymi składnikami są żubrówka i sok jabłkowy. Do koktajlu bywa też dodawany sok cytrynowy lub cynamon. 

Drink powstał w Polsce, a jego nazwa tatanka pochodzi od słowa w języku lakota oznaczającego bizona, znanego dzięki filmowi Tańczący z wilkami Kevina Costnera (premiera 1990). Druga z nazw, szarlotka, nawiązuje do drugiego ze składników koktajlu – soku jabłkowego.

Koktajl przygotowuje się, miksując składniki z lodem i ozdabiając plasterkami jabłka bądź cząstką cytryny. Można też dodać trochę cynamonu. W niektórych przepisach sok jest zastępowany jabłkowym cydrem. Wariacją koktajlu jest tatanka royale, z dodatkiem szampana oraz stingray, którego składnikami oprócz żubrówki i soku jabłkowego jest likier goldwasser oraz nektar brzoskwiniowy. 

Drinki tatanka oraz stingray znalazły się w zestawieniu 50 najlepszych koktajli, opublikowanym przez „The Independent” w 1999 roku.

Przypisy 

Koktajle alkoholowe